Rinsecke ist der Name von geographischen Objekten im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen:
 Rinsecke (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem
 Rinsecke (Hundem), linker Zufluss der Hundem, nahe dieser Ortschaft